Михаи́л Ива́нович Степа́нов:
 Степанов, Михаил Иванович (1913 — ?) — советский футболист.
 Степанов, Михаил Иванович (1917 — ?) — советский футболист. Примечания